Widmanstetter oder Widmannstetter ist der Familienname von
 Georg Widmanstetter (vor 1564 – 1618), deutsch-österreichischer Buchdrucker und Verleger
 Johann Albrecht Widmanstetter (~1506–1557), deutscher Humanist, Diplomat, Theologe, Philologe und Orientalist
 Leopold von Beckh-Widmannstetter (1841–1903), österreichischer Offizier und Historiker